Генрих IV (1056—1106) — император Священной Римской империи
 Генрих IV Язомирготт (1107—1177) — пфальцграф рейнский
 Генрих IV Слепой (ок. 1111 1196) — граф Намюра (Генрих I) с 1139, граф Люксембурга (Генрих IV)
 Генрих IV (герцог Каринтии) (ум. 1123) — герцог Каринтии
 Генрих IV (герцог Лимбурга) (1195—1247)
 Генрих IV Распе (1204—1247) — ландграф Тюрингии
 Генрих IV (герцог Брабанта) (1251—1272)
 Генрих IV Пробус (1258—1290)
 Анри IV д’Авогур (1280—1334)
 Генрих IV (граф Бара) (1315—1344)
 Генрих IV Баден-Хахбергский (ум. 1369) — маркграф Баден-Хахберга с 1330 по 1369 годы
 Генрих IV Болингброк (1399—1413) — король Англии
 Генрих IV Толстый (1417—1477) — герцог Мекленбурга
 Генрих IV Бессильный (1425—1474) — король Кастилии
 Генрих IV Наваррский (1553—1610) — король Франции

Другое 
 Генрих IV (пьеса)
 Генрих IV, часть 1
 Генрих IV, часть 2
 Анри IV (броненосец)
 Генрих IV — пьеса Луиджи Пиранделло
 Генрих IV (фильм) — фильм Марко Беллоккьо (1984) по пьесе Луиджи Пиранделло